Buffalo Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buffalo Knob (Kentucky)
 Buffalo Knob (Pike County, Missouri, 219 m)
 Buffalo Knob (Pike County, Missouri, 306 m)
 Buffalo Knob (North Carolina)
 Buffalo Knob (Texas)
 Buffalo Knob (Virginia)
 Buffalo Knob (West Virginia)